Župnija Videm ob Savi je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi škofije Celje. Je ena izmed dveh župnij s sedežem v Krškem, pri čemer Župnija Krško (ustanovljena 1894, prej podružnica Župnije Leskovec pri Krškem) pokriva področje desnega brega Save (staro mestno jedro), Videm ob Savi pa področje levega savskega brega (predela Videm in Stara vas, ki sta bila do 1953 samostojni vasi). Ker Župnija Krško spada pod Škofijo Novo mesto, Videm ob Savi pa pod Škofijo Celje, je Krško edino mesto v Sloveniji, ki spada pod dve škofiji, saj ju razmejuje stara deželna meja med Štajersko in Kranjsko po reki Savi.

Župnija Videm ob Savi je sicer pražupnija, ki je v srednjem veku obsegala ozemlje celotne današnje Dekanije Videm ob Savi. Iz nje je izšlo 13 župnij sedanje dekanije. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Celje, je bila župnija del Savskega naddekanata Škofije Maribor.

Sakralni objekti

Glej tudi 

 Seznam duhovnikov Župnije Videm ob Savi
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Videmcan.si, uradna stran
 Google Zemljevidi
 Družina.si

Videm ob Savi
Dekanija Videm ob Savi
Videm ob Savi
Posavje
Ustanove v Krškem